Dung steht für:

 Kot von Pflanzenfressern, vor allem von Huftieren
 Dung (Doubs), Gemeinde in Frankreich
 Dung (Musikinstrument), tibetisches Musikinstrument
 Dāng, ein altes persisches Gold- und Silbergewicht

Dung ist der Name folgender Personen:

 Andreas Dung-Lac (* um 1785; † 1839), vietnamesischer katholischer Priester und Märtyrer
 Công Thị Dung (* 1981), vietnamesische Fußballschiedsrichterin
 Nguyễn Thị Tuyết Dung (* 1993), vietnamesische Fußballspielerin
 Philip Davou Dung (* 1958), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Shendam
 The Dung (* 1954), vietnamesischer Lyriker, Literaturkritiker und Romancier

Siehe auch:

 Kuhdung
 Dungs